Бе́кетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Бекетт, Маргарет Мэри (род. 1943) — британский государственный деятель.
 Бекетт, Венди (1930—2018, более известная как сестра Венди) — английская монахиня-отшельница, историк искусства.

См. также 
 Э-Беккет
 Бекет
 Беккет

Примечания